Гуляево — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Гуляево — посёлок в Любанском районе  Минской области.
 Гуляево — деревня в Слуцком районе  Минской области.

Россия 
 Гуляево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Гуляево — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Гуляево — село в Ичалковском районе Мордовии.
 Гуляево — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Гуляево — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Гуляево — деревня в Вавожском районе Удмуртии.